Nők, Charles Bukowski 1978-ban megjelent regénye
Nők (The Women), 2008-ban bemutatott amerikai film, rendezte: Diane English